Совхоз имени Мичурина () — бывшее государственное сельскохозяйственное предприятие в Украинской ССР, а позже на Украине. Располагалось в Криворожском районе Днепропетровской области. Центральная усадьба находилась в селе Широком.

История

Советский период 
Создан в 1964 году путём отделения земель от совхозов «Горняк» (центральная усадьба — Надеждовка) и «Имени Карла Либкнехта» (Новополье).

По данным, опубликованным в конце 1960-х годов, в совхозе было 5 тысяч гектар земельных угодий, превалировало выращивание овощных культур. Также развитым было скотоводство молочного направления. Шесть работников совхоза были награждены государственными орденами и медалями, а на территории совхоза в селе Шевченково проживали и работали Герои Социалистического Труда Надежда Ивановна Андрющенко и Мария Андреевна Шваб.

Независимая Украина 
В начале 1990-х годов в совхозе было 4240 гектар земли, в том числе 3224 гектара — пашня, 462 гектара — пастбища. В это время в хозяйстве было 2609 голов крупного рогатого скота, в том числе 128 коров. Из сельскохозяйственной техники в совхозе насчитывалось 10 комбайнов, 66 тракторов. Автопарк составлял 44 автомобиля.

В 1995 году постановлением Кабинета Министров Украины совхоз был включён в список объектов, которые подлежат обязательной приватизации.

Продукция 

 зерновые;
 подсолнечник;
 овощи;
 фрукты;
 молоко;
 мясо;
 подсолнечное масло;
 овощные консервы;
 сгущённое молоко.

Источники 
 Довідковий матеріал про Криворізький район Дніпропетровської області // Сільське Криворіжжя (додаток до газети), — вип. 1 — 2, — Кривий Ріг, 1994—1995. — 121 с.
 Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. — : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. — 959 с.

Примечания 

Криворожский район
Совхозы СССР
Объекты, названные в честь Ивана Мичурина